Tumble – villaggio del Galles, nel Regno Unito
 Tumble RFC – squadra di club di rugby a 15 gallese
 Tumble – album dei Biota del 1989
 Tumble – serie televisiva britannica
 Tumble – videogioco del 2010